Unter falscher Flagge steht für:

 Unter falscher Flagge (1932), deutscher Spielfilm von Johannes Meyer
 Unter falscher Flagge (1952), US-amerikanischer Spielfilm von Frederick de Cordova
 Unter falscher Flagge (Album), Studioalbum (1984) der Band Die Toten Hosen

Siehe auch:

 Falsche Flagge